Riga steht für:

 Riga, Stadt in Lettland

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Riga (Kansas)
 Riga (Michigan)
 Riga (New York)
 Riga (North Dakota)

Sonstiges:
 (1796) Riga, Asteroid des Hauptgürtels
 Riga Mainz, Kranunternehmen

Riga ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Schultz-Riga (1872–1931), deutsch-baltisch-russischer Maler
 Isaak Riga (vor 1653–1715/1720), deutscher Bildschnitzer
 José Riga (* 1957), belgischer Fußballtrainer und -funktionär
 Petrus Riga (um 1140–1209), französischer Geistlicher, Dichter und Kanoniker
 Stevie Riga (* 1989), französischer Fußballspieler

RIGA steht für:
 Reisezugwagen-Instandhaltung in Ganzzügen, Programm der Deutschen Bahn zum Umgang mit Rollmaterial

Siehe auch:
 Riga Township

RIGA